Crook County kan syfta på:

Geografi 
Crook County, Oregon
Crook County, Wyoming

Musik 
 Crook County (musikalbum av Twista) – ett musikalbum från 2017 av Twista